Der Begriff  Mbali  steht für: 

 einen Bischof im Kongo, siehe Jacques Mbali
 einen Fluss in der Zentralafrikanischen Republik, siehe M’Bali
 eine Insel in Tansania, siehe Mbali (Insel)
 einen Vornamen, siehe Mbali Dhlamini